Jákó, een plaats in Hongarije
 JAKO, een Duits sportkledingbedrijf

Zie ook 
 Jaco (doorverwijspagina)
 Yako, een plaats in Burkina Faso